Blackburn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blackburn Township (Jefferson County, Oklahoma)
 Blackburn Township (Pawnee County, Oklahoma)